Ayacucho (Buenos Aires)
Ayacucho (distrito)
Ayacucho (partido)
Ayacucho (Táchira)

Desambiguações de topônimos